Beam Run ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Beam Run (Peters Creek)  im Allegheny County
 Beam Run (North Branch Quemahoning Creek)  im Somerset County